Рельсовые скрепления (промежуточные рельсовые скрепления) — важнейший элемент верхнего строения пути, в существенной степени определяющий надёжность, параметры геометрии и пространственной жёсткости рельсовой колеи, от чего зависят условия взаимодействия пути и подвижного состава, а также его стоимость при устройстве и затраты в течение жизненного цикла.

Промежуточные рельсовые скрепления предназначены для надёжного соединения рельсов с подрельсовым основанием и обеспечения электроизоляции между рельсовыми нитями на участках с автоблокировкой и электротягой. При этом они должны уменьшать уровень вибраций, передающихся от рельсов на шпалы и далее на балласт и земляное полотно.

Классификация скреплений 

На конструкции промежуточных рельсовых скреплений для железобетонных шпал выдано более тысячи патентов. Однако всё многообразие конструкций можно сгруппировать по ряду ключевых признаков.

По назначению прикрепителей:
 раздельные: подкладка прикрепляется к шпале, а рельс - к подкладке с помощью разных прикрепителей (скрепления типа КБ, К2);
 нераздельные: подкладка прикрепляются к шпале, а рельс - к подкладке с помощью одинаковых прикрепителей (скрепление типа БП).

По наличию подкладки:
 подкладочные (КБ, БП);
 бесподкладочные (ЖБ, ЖБР-65, АРС, Пандрол-350).

По характеристикам прижимного элемента (клеммы):
 жёсткие (КБ, К2);
 упругие пластинчатые (ЖБ, ЖБР);
 упругие прутковые (ЖБР-65, АРС, Пандрол-350).

По типу прикрепителей к шпале:
 болтовые (КБ, БП, ЖБ);
 анкерные (Пандрол-350, АРС);
 шурупно-дюбельные (К2, ЖБР-65Ш).

См. также 
 Костыль
 Глухарь

Примечания

Литература

Ссылки 

Путевое хозяйство